Il doppio  del Monte Carlo Rolex Masters 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Bob e Mike Bryan erano i detentori del titolo dal 2011, ma sono stati sconfitti in finale da Julien Benneteau e Nenad Zimonjić per 4-6, 7-64, [14-12].

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Bob Bryan /  Mike Bryan (finale)
  Marcel Granollers /  Marc López (secondo turno)
  Robert Lindstedt /  Daniel Nestor (quarti di finale)
  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (quarti di finale)

  Maks Mirny /  Horia Tecău (quarti di finale)
  Mahesh Bhupathi /  Rohan Bopanna (secondo turno)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (secondo turno)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (secondo turno)

Wildcard

  Benjamin Balleret /  Guillaume Couillard (primo turno)

  Fabio Fognini /  Nicolas Mahut (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

Monte Carlo Masters 2013
ATP World Tour 2013